Noah oder Noach steht für:
 Noah, einen Urvater in der Bibel, siehe Noach
 Noah (Band), eine indonesische Pop-Rock-Band
 Noah (Film), US-amerikanischer Fantasyfilm aus dem Jahr 2014
 Noah (Name), einen Vor- und Familiennamen, für Namensträger siehe dort
 Noah (Rapper), einen deutschen Rapper
 Noah (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Noah (Roman), einen Roman des deutschen Schriftstellers Sebastian Fitzek
 Operation Noah, siehe Kariba-Talsperre#Umsiedlungen
 den Originaltitel des US-amerikanischen Films Die Arche Norman aus dem Jahr 1998
 Toyota Noah, ein Automodell
 Noah, den Titel eines Schlagers von Bruce Low aus dem Jahr 1971

NOAH steht für:
 Koordinierungsstelle NOAH, eine Koordinierungsstelle der deutschen Bundesregierung zur Nachsorge, Opfer- und Angehörigenhilfe
 Nahostarchiv Heidelberg
 NOAH Menschen für Tiere e.V. ein deutscher Tierschutzverein
 Pro Wrestling NOAH, eine japanische Wrestlingliga

Siehe auch:
 Noa
 Arche Noah (Begriffsklärung)